Wing Commander bezeichnet:

 einen Rang in der Royal Air Force, entsprechend dem des Oberstleutnant
 Wing Commander (Spieleserie), eine Serie von Computerspielen
 Wing Commander (Film), die Verfilmung des gleichnamigen Spiels
 Wing Commander (Buchreihe), eine Reihe von Büchern zu den Spielen und der Verfilmung

Siehe auch:
 Wing Commander Academy (Fernsehserie), eine Zeichentrickserie zum Spieleuniversum